A szabadság jelentései:

Fogalmak
 Szabadság filozófiai fogalom
 Szabadság politikai fogalom
 Szabadság munkajogi fogalom

Film 
 Szabadság (2009) Tony Gatlif filmje

Időszaki kiadványok
Szabadság 1849-ben megjelent kolozsvári politikai napilap.
Szabadság Amerikában (Clevelandben) alapított magyar nyelvű hetilap
Szabadság 1932–1944-ben megjelent budapesti politikai hetilap.
Szabadság c. napilap századelő és (1934-1940) Nagyváradon
Szabadság 1945–1948-ban megjelent budapesti politikai napilap.
Szabadság 1989 óta megjelenő kolozsvári közéleti napilap.
A Szabadság a Magyar Kommunista Munkáspárt pártújságja.